Tony Martin (1913-2012) – attore cinematografico, teatrale e televisivo, cantante e musicista statunitense
 Tony Martin (n. 1953) – attore australiano
 Tony Martin (n. 1957) – cantante britannico
 Tony Martin (n. 1966) – cestista statunitense
 Tony Martin (n. 1985) – ciclista tedesco